Дискографія південнокорейського хлопчачого гурту NCT, яка складається з чотирьох мініальбомів та восьми синглів. NCT була сформована корейською розважальною компанією SM Entertainment у 2016 році.

Альбоми

Альбом синглів

Студійний альбом

Мініальбоми

Сингли

Рекламні сингли

Інші пісні, що потрапили до чарту

Музичні відео

Примітки

Посилання 
 

NCT